Към 1 януари 2019 г. в административно-териториално отношение Узбекистан се дели на:
 автономна република (respublika) – 1 брой;
 области (вилояти, на узбекски:viloyatlar, в ед.ч. – viloyat) – 12 броя;
 административни райони – 158 броя;
 градове (shahar) – 120 броя, в т.ч. със специален статут – 1 брой (Ташкент), с областно значение – 32 броя, с районно значение – 87 броя
 градски райони – 18 броя (11 броя в град Ташкент, 2 броя в Бухара и 5 броя във Фергана);
 селища от градски тип – 1070 броя.

Административно-териториално деление

Източници